У́ри Шо́хам (вариант транскрипции: Шоам) ( У́ри Шо́hам; урождённый У́ри Шахараба́ни ( У́ри Шаhараба́ни); род. , Багдад, Хашимитское Королевство Ирак) — израильский юрист. Главный военный прокурор Армии обороны Израиля с 1995 по 2000 год. Судья Верховного суда Израиля с 2012 по 2018 год. Уполномоченный по рассмотрению жалоб публики на судей с ноября 2018 года. Бригадный генерал запаса.

Биография 
Ури Шохам (урождённый Шахарабани) родился 3 августа 1948 года в Багдаде, Ирак, в семье Йосефа и Ализы (Азизы) Шахарабани.

Родители Шохама придерживались сионистской идеологии, и его мать вместе со своим братом Эзрой и дополнительными родственниками состояла в рядах организации «Хагана» в Ираке, обучалась использованию оружия, учила и преподавала иврит и принимала участие в самообороне багдадской еврейской общины, подвергавшейся нападкам и атакам со стороны местного населения со времён «Фархуда» в 1941 году. 

В феврале 1951 года, когда Шохаму, на тот момент единственному сыну, было два с половиной года, Шохам со своими родителями репатриировался в Израиль, где лишь спустя две недели родился брат Шохама, Хаим. Около полутора лет семья жила в палатке в лагере репатриантов (маабаре) Хирия, а в 1953 году переехала в район Махлуль, застроенный бараками для расселения репатриантов из разных стран, на берегу моря в Тель-Авиве. В дальнейшем в семье родились ещё двое детей: близнецы Сима и Цион.

Отец Шохама работал на почте, а затем открыл небольшую лавку, доходов от которой едва ли хватало на нужды семьи. 

Шохам учился в школе «Ле-Дугма» имени Генриетты Сольд в Тель-Авиве, а затем окончил среднюю школу «Ирони Далет» в Тель-Авиве. 

По окончании школы Шохам поступил на юридический факультет Еврейского университета в Иерусалиме, получив отсрочку от военной службы в рамках программы «академического резерва» (). В ходе последнего года учёбы в университете проходил стажировку у Государственного прокурора Габриэля Баха.

Военная карьера 
Как было принято в те годы, участники программы «академического резерва» начинали проходить военную подготовку в боевых войсках уже в ходе учёбы в университете, и в период учёбы Шохам начал военную подготовку в военно-инженерных войсках Армии обороны Израиля.

В 1971 году Шохам окончил учёбу на юридическом факультете и продолжил службу в военно-инженерных войсках. В 1973 году в должности помощника главы отдела инструктажа сменил в ходе Войны Судного дня вызванного на фронт главу отдела в руководстве инструкторской деятельностью в военно-инженерных войсках. В апреле 1974 года в звании капитана перешёл на службу в Военную прокуратуру. В 1975 году получил лицензию на право занятия адвокатской деятельностью.

Начал службу военным обвинителем в прокуратуре Центрального военного округа. В 1975 году возглавил военное обвинение сектора Газа и Синайского полуострова, в конце 1976 года стал главным обвинителем Южного военного округа и Командования сухопутных войск.

В 1977 году получил степень магистра юриспруденции Еврейского университета в Иерусалиме. В том же году был назначен заместителем Главного прокурора Центрального военного округа, а в 1978 году — заместителем Главного военного обвинителя. В 1979 году вернулся в прокуратуру Центрального военного округа в должности Главного прокурора округа. 

В 1982 году был назначен Главным военным обвинителем. В 1983—1984 годах находился на учёбе в Школе Военной прокуратуры США в Шарлоттсвилле, Виргиния, став вторым (после Амнона Страшнова) представителем Военной прокуратуры Израиля, посланным на учёбу в данном заведении, после чего вернулся на должность Главного военного обвинителя до 1988 года. В этой должности, помимо прочего, возглавлял обвинение по делу против подполковника Давида Лейдера, обвинённого в контрабанде сотен килограмм гашиша из Ливана в Израиль, участвовал в пересмотре дела израильского офицера разведки черкесского происхождения Изата Нафсо (признанного в 1982 году виновным в государственной измене и шпионаже, но оправданного по большинству обвинений в результате пересмотра дела вследствие выявления факта применения сотрудниками Общей службы безопасности «Шабак» жёстких мер физического и душевного воздействия для получения признания Нафсо в преступлениях), а также возглавлял обвинение по делу о событиях «Ночи дельтапланов» () (нападение террориста, проникшего в Израиль из Ливана на дельтаплане 25 ноября 1987 года, на израильский военный лагерь, приведшее к гибели 6 солдат и закончившееся привлечением к уголовной ответственности часового, покинувшего свой пост при виде террориста). 

10 июня 1988 года вступил на пост заместителя Главного военного прокурора. В дальнейшем планировал выйти в запас из армии, но в 1989 году принял предложение Главного военного прокурора Амнона Страшнова получить назначение на пост председателя созданного в том же году Военного апелляционного суда Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Исполнял эту должность в звании бригадного генерала в ходе Первой палестинской интифады. В этой должности также возглавлял консультативную комиссию при Командующем Южного военного округа по рассмотрению дел о депортации активистов террористических организаций из сектора Газа. 22 июня 1992 года перешёл на должность заместителя Председателя армейского Военного апелляционного суда.

1 сентября 1995 года вступил на пост Главного военного прокурора, сменив на посту бригадного генерала (позднее генерала-майора) Илана Шиффа, и исполнял эту должность до марта 2000 года. 13 марта 2000 года вернулся на должность заместителя Председателя Военного апелляционного суда в ожидании назначения на пост Председателя суда, однако в дальнейшем вышел в запас из армии в октябре 2001 года.

В должности Главного военного прокурора 
Начало службы Шохама на посту Главного военного прокурора пришлось на период кризиса в отношениях между Военной прокуратурой и офисом Юридического советника правительства Израиля Михаэля Бен Яира по вопросу полномочий Юридического советника правительства, действующего в рамках рассмотрения жалоб на решения Главного военного прокурора отказаться от привлечения к уголовной ответственности военнослужащих в делах об инцидентах со смертельным исходом в ходе боевой подготовки или боевой деятельности. Ещё до вступления Шохама на пост Бен Яир принудил предшественника Шохама, бригадного генерала Илана Шиффа, передать в военный суд дело лица, подозреваемого в ответственности за смертельный исход в инциденте с гибелью солдата в результате огня по своим, однако военный суд занял сторону Шиффа и отменил поданное обвинительное заключение, приняв по сути и изначальную позицию Военной прокуратуры о том, что позиция Юридического советника правительства в подобных случаях носит лишь рекомендательный характер. Шохам, к тому моменту уже вступивший на пост Главного военного прокурора, не стал обжаловать постановление суда, и Бен Яир сообщил, что в сложившейся ситуации он будет отказываться впредь рассматривать жалобы на решения Главного военного прокурора по подобным делам, а по сути практически урезал контакты своего офиса с Военной прокуратурой. Отношения между ведомствами были налажены Шохамом лишь при преемнике Бен Яира, Эльякиме Рубинштейне, с которым Шохам договорился принимать все усилия для разработки скоординированной позиции по подобным жалобам, однако в дальнейшем, уже в другом деле, Верховный суд Израиля признал принцип верховенства Юридического советника правительства над Главным военным прокурором.

В период исполнения Шохамом полномочий Главного военного прокурора, Военная прокуратура активно сопровождала деятельность следственных комиссий по расследованию ряда катастроф той поры, как то гибель военнослужащих при крушении вертолётов CH-53 4 февраля 1997 года и во время операции отряда «Шайетет 13» в Ливане 4—5 сентября 1997 года.

В 1996 году Шохам принял решение отдать под суд ряд командиров в бригаде «Гивати», включая бывшего командира бригады полковника Мони Хорева, по обвинению в причинении смерти по неосторожности вследствие гибели бойца бригады Яная Шошана, подорвавшегося на гранате из-за несоблюдения правил безопасности о ношении гранат в тактическом жилете. В конечном счёте Хорев был оправдан военным судом.

В тот же период Шохамом была назначена комиссия для предоставления рекомендаций в отношении статуса Военной защиты. Комиссия рекомендовала сохранить административное подчинение Военной защиты Главному военному прокурору при предоставлении полной профессиональной независимости от штаба Военной прокуратуры.

В эти годы определилась также тенденция ужесточения отношения к высокопоставленным офицерам, обвинённым в сексуальном домогательстве, наметившаяся в постановлении Верховного суда Израиля против присвоения звания генерал-майора бригадному генералу Ниру Галили, ранее признанному виновным в неуставных отношениях с подчинённой военнослужащей.

Также, помимо прочего, Военная прокуратура занималась сопровождением законотворческих процессов по внесению значительных поправок в Закон о военном судопроизводстве () и в Закон о службе в силах безопасности (), включая поправку о недопустимости использования показаний, полученных в ходе внутреннего армейского расследования, в качестве доказательств в суде.

В период исполнения Шохамом полномочий Главного военного прокурора Военная прокуратура под его командованием активно сопровождала процесс ближневосточного урегулирования.

В 1996 году началась деятельность Школы военного права Военной прокуратуры.

Период судебной практики 
2 августа 2001 года комиссия по выбору судей приняла решение назначить Шохама на пост судьи Окружного суда Тель-Авивского округа. Шохам вступил на пост 30 сентября 2001 года. В первые годы на посту рассматривал уголовные дела со сроком наказания до 10 лет лишения свободы, затем возглавил судебную коллегию суда по тяжким преступлениям. В 2009 году был кандидатом на должность Председателя Окружного суда Тель-Авивского округа.

Сообщалось, что на период начала 2010 года Шохам, возглавлявший коллегию, рассматривавшую, помимо прочего, дела обвиняемых в деятельности двух организованных преступных групп, являлся самым охраняемым судьёй Израиля. Беспрецедентный уровень охраны был вызван угрозами, которые были направлены Шохаму после строгого приговора, данного им в феврале 2009 года против членов преступной группировки во главе с Мухаммадом и Хафезом Шурафи.

Был отмечен также строгий подход Шохама в сфере борьбы с беловоротничковой преступностью.

В последние два года в Окружном суде Тель-Авива Шохам начал заниматься также рассмотрением гражданских исков и административных петиций.

6 января 2012 года Комиссия по выбору судей приняла решение о назначении Шохама судьёй Верховного суда Израиля. Назначение Шохама послужило ответом на требование назначить в Верховный суд представителя выходцев из восточных еврейских общин. Шохам вступил в должность 31 мая 2012 года.

Шохам считался обладателем консервативного судебного мировоззрения. Шохам редко выступал в своих постановлениях с особым мнением, отличающимся от мнений большинства судей, а также практически не выступал со значимыми постановлениями в делах, затрагивающих вопросы идеологического или политического характера, и по большинству вопросам он склонялся к формалистической аргументации и занимал позицию, представляемую государственными органами.

На посту судьи Верховного суда была особо отмечена деятельность Шохама в рассмотрении апелляционных жалоб по ряду резонансных уголовных дел. Помимо прочего, рассматривал апелляционную жалобу Яакова (Джека) Тайтеля, признанного виновным в совершении террористических актов против палестинцев, отклонив в своём постановлении в июне 2016 года утверждения защиты о невменяемости подсудимого. В июне 2017 года вынес постановление по делу Михаль Алони, признанной виновной в умышленной убийстве посредством удушения двух своих малолетних дочерей, отказав применить в её случае положение, позволяющее не приговаривать убийцу, совершившего преступление в тяжёлом душевном состоянии, к обязательному пожизненному лишению свободы.

В мае 2018 года Шохам вынес постановление по апелляционной жалобе брацлавского хасида, в течение многих лет сожительствовавшего с семью женщинами в подобии созданной им секты и подвергавшего их, а также совместных с ними детей, социальной изоляции, душевным издевательствам и насилию; в своём постановлении Шохам определил, что признание вины в совершении преступления «содержания в рабских условиях» возможно, в том числе, даже если у жертвы преступления была объективная возможность покинуть обвиняемого, однако обвиняемый использовал психологические, эмоциональные и физические средства для удержания жертвы под своим контролем, вызывая у жертвы субъективную веру в свою неспособность освободиться от этого контроля.

Значительным постановлением Шохама в области административного права стало его решение по вопросу, вызывающему общественную полемику в Израиле: законодательный запрет на размещение заведениями общественного питания информации о кошерности своей продукции в отсутствие официальной сертификации кошерности под эгидой Главного раввината. При рассмотрении дела Шохам высказал особое мнение, не совпадающее с мнением большинства, требующее признать не нарушающим данный запрет заявление заведения, не обладающего официальной сертификацией, о соблюдении им стандартов кашрута по существу, если такое заявление сопровождается разъяснением об отсутствии сертификации; пересмотр дела в расширенной коллегии Верховного суда привёл к принятию позиции Шохама.

3 августа 2018 года по достижении предписанного законом 70-летнего возраста Шохам сложил с себя судебные полномочия. Его последним судебным постановлением, оглашенным в день церемонии ухода Шохама в отставку, стало решение принять апелляционную жалобу Элишы Хайватова, признанного виновным в совершении убийства и отбывшего на тот момент 12 лет из возложенного на него по приговору суда срока тюремного заключения, и оправдать Хайватова ввиду нарушения его прав в качестве подозреваемого в ходе полицейского расследования преступления.

На посту Уполномоченного по рассмотрению жалоб публики на судей 
13 ноября 2018 года Шохам вступил на должность Уполномоченного по рассмотрению жалоб публики на судей () (законодательно установленная должность независимого омбудсмена по проверке жалоб на неподобающее поведение судей), сменив на данном посту отставного судью Элиэзера Ривлина.

В этой должности выдал в марте 2020 года рекомендацию принять дисциплинарные меры против Главного сефардского раввина (одновременно исполняющего должность судьи Большого раввинского суда) Ицхака Йосефа, позволившего себе резкие высказывания против репатриантов из бывшего Советского Союза, а в ноябре 2021 года рекомендовал отстранить раввина Ицхака Йосефа от судейской деятельности за его участие в организации конференции политического характера против правительственной реформы в сфере кашрута и гиюра. Постановление Шохама вызвало возмущение сторонников раввина Йосефа и жёсткие высказывания против Шохама со стороны самого раввина.

В мае 2022 года выдал рекомендацию принять дисциплинарные меры против судьи суда по трудовым вопросам Беэр-Шевы, неоднократно копировавшего в своих постановлениях заключительные письменные заявления представителя одной из сторон разбирательства; в результате рекомендации Шохама судья подал в отставку.

В феврале 2023 года отклонил жалобы против Председательницы Верховного суда Эстер Хают, поданные вследствие её выступления с критикой реформы правительства Биньямина Нетаньяху, направленной на ограничение полномочий судебной системы Израиля.

Личная жизнь 
Женат на Эмми Шохам, с которой поженился в ходе службы в военно-инженерных войсках. Отец двух дочерей (Айелет и Эфрат). У Шохама также три внука: Охад, Омер и Ротем.

Брат Шохама, Хаим Шахарабани (1951—1989), погиб вследствие ранения, полученного в ходе резервистской службы во время Первой интифады в секторе Газа.

Публикации 
 Lieutenant Colonel Uri Shoham, The Israeli Aerial Raid Upon the Iraqi Nuclear Reactor and the Right of Self-Defense (Подполковник Ури Шохам, «Израильский воздушный рейд на иракский ядерный реактор и право самообороны»), 109 Military Law Review 191 (1985) ()
 אורי שהם הפצ"ר והיועץ המשפטי לממשלה — בין פרשת שדיאל לבג"ץ אביבית עטייה משפט וצבא 16(ב) (התשס"ב), 203 (Ури Шохам, «Главный военный прокурор и Юридический советник правительства — от „Дела Шадиэля“ до „Дела Авивит Атии“», Мишпат ве-цава № 16(б) (2002), 203) ()

Ссылки 
 Биография на сайте Военной прокуратуры Израиля ()
 Биография на сайте Управления судебной системы Израиля ()
 Биография на сайте news1.co.il ()
 סא"ל ענבר קידר-ברוך ורס"ן שרית שמר שיחה עם תא"ל (מיל') אורי שהם (Подполковник Инбар Кедар-Барух и майор Сарит Шемер, «Беседа с бригадным генералом запаса Ури Шохамом») (10.1.12) () — интервью с Ури Шохамом
 תומר זרחין השופטים שמונו לעליון: פרופיל הארץ, 8.1.12 (Томер Зархин, «Судьи, назначенные в Верховный суд: профиль», «Га-Арец» (8.1.12)) () — биографическое описание
 יובל יועז פרופיל אישי ומקצועי של שופטי העליון החדשים גלובס, 9.1.12 (Юваль Йоаз, «Личный и профессиональный профиль новых судей Верховного суда», «Глобс» (9.1.12)) () — биографическое описание и характеристика судебной практики
 משה גורלי השופט שחיפש את אמצע הדרך כלכליסט, 1.8.18 (Моше Горали, «Судья, искавший срединный путь», «Калькалист» (1.8.18)) ()
  Речь Ури Шохама по завершении срока на посту судьи Верховного суда (2.8.18) () (копия на сайте news1.co.il ())
 Видеоролик церемонии по завершении срока Шохама на посту судьи Верховного суда на YouTube-канале Министерства юстиции Израиля (2.8.18) ()

Примечания 

Бригадные генералы (Израиль)
Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме